Manhattan – dzielnica Nowego Jorku, leżąca na wyspie Manhattan
 Manhattan – film z 1924 w reżyserii R.H. Burnside’a
 Manhattan – film z 1979 w reżyserii Woody’ego Allena
 Manhattan – amerykański serial telewizyjny
 Projekt Manhattan – kryptonim amerykańskiego programu budowy bomby atomowej
 „Manhattan” – dzielnica mieszkaniowa Łodzi
 „Manhattan” – galeria sztuki w Łodzi
 Zespół mieszkalno-usługowy przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu – nazywany wrocławskim Manhattanem
 Manhattan – węgierska grupa muzyczna
 Manhattan – koktajl alkoholowy

Centrum handlowe:
 Centrum Handlowe Manhattan w Gdańsku
Miejscowości w USA:
 Manhattan – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Manhattan – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Manhattan – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Gallatin
Gminy w USA:
 Manhattan (ang. Manhattan Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Manhattan (ang. Manhattan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Riley